Натуральне число 739
 739 рік до нашої ери
 739 рік нашої ери